Анатомия Грея:

 Анатомия Грея — фильм Стивена Содерберга
 Анатомия Грей — телесериал, в России выходил как «Анатомия страсти»
 Анатомия Грея — учебник по анатомии человека, написанный английским анатомом и хирургом Генри Греем